Vashti bezeichnet:

 Vasthi, auch Waschti, Wasti, Vasti, sagenhafte Königin aus dem biblischen Buch Esther
 Vashti Bunyan, (* 1945 in London), englische Folk-Sängerin
 Vashti Murphy McKenzie, (* 28. Mai 1947) US-amerikanische, methodistische Bischöfin der African Methodist Episcopal Church

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vashti (Alabama)
 Vashti (North Carolina)
 Vashti (North Dakota)
 Vashti (Texas)
 Vashti (Virginia)